Miziya kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Mizija, kommun, Vratsa, 
 Mizija, ort, Vratsa, Obsjtina Mizija, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar